Радецкая - женский вариант фамилии .
 Радецкая, Милена (род. 1984) — польская волейболистка.
 Радецкая, Надежда Фёдоровна (1870—1891) — благотворительница и сестра милосердия Российской империи. Топоним 
 Радецкая Болярка — село на Украине, находится в Червоноармейском районе Житомирской области.